Název Komořany má více sídel:
 Komořany (okres Vyškov) – obec v okrese Vyškov
 Komořany (Most) – městská část Mostu
 Komořany (Praha) – katastrální území Prahy
 Komořany (zámek) – zámek v Praze 4-Komořanech

Externí odkazy